Территориальная перлатура Ильяпеля () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Ильяпель, Чили. Территориальная прелатура Ильяпеля распространяет свою юрисдикцию на территорию провинции Чоапа. Территориальная прелатура Ильяпеля входит в митрополию Ла-Серены. Кафедральным собором территориальной прелатуры Ильяпеля является церковь Святого Архангела Рафаила.

История 
30 апреля 1960 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Ad similitudinem hominis, которой учредил территориальную прелатуру Ильяпеля, выделив её из архиепархии Ла-Серены м епархии Сан-Фелипе.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ Cirilo Polidoro Van Vlierberghe (30.04.1960 — 11.08.1984);
 епископ Pablo Lizama Riquelme (19.12.1985 — 24.02.1988);
 епископ Rafael de la Barra Tagle (17.06.1989 — 20.02.2010);
 епископ Jorge Patricio Vega Velasco (20.02.2010 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация 
 Информация

Католические епархии Чили